direktorij, organizacija datoteka na računalu, kazalo
 direktorij, stil u umjetnosti za vrijeme Direktorija
 Direktorij, izvršna vlast u Francuskoj; također razdoblje njena postojanja (1795. – 1799.)
 Direktorij, organ vlasti Ukrajinske Narodne Republike (1918. – 1920.)
 direktorij, u liturgiji, knjiga u kojoj su popisane službe i proslave tijekom godine